Ter Borch (wijk), een nieuwbouwwijk in de Nederlandse gemeente Tynaarlo
Ter Borch (havezate), een historische havezate in de Nederlandse plaats Eelde